Unleashed (band) - Zweedse deathmetalband
Unleashed (film) - Actiefilm uit 2005, ook bekend als Danny The Dog
Unleashed in the East - livealbum van de Britse heavymetalgroep Judas Priest
Unleashed (album) - album van Bow Wow